Sturmfreiheit steht für:

 ursprünglich die Eigenschaft einer Burg oder Festung, gegen das Eindringen eines Angreifers (den Sturmangriff, das Erstürmen) gesichert zu sein
 die Höhe des Walles einer Festung über ihrem Fundament; siehe auch Liste von Fachbegriffen im Festungsbau
 in der Umgangssprache das Unbeobachtetsein von Erwachsenen, Vorgesetzten oder sonstigen Respektspersonen („sturmfreie Bude“)

Siehe auch: